Терсянский сельский совет () — входит в состав
Новониколаевского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Терсянка.

История 
 1943 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Терсянка 
 с. Викторовка 
 с. Воскресенка 
 с. Заливное 
 с. Зелёная Диброва 
 с. Криновка 
 с. Марьяновка 
 с. Неженка 
 с. Нововикторовка 
 с. Розовка 
 с. Терновка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Литовка

Примечания